Таманрассе́т (, тамашек ) — город-оазис в Алжире, административный центр одноимённого вилайета. Расположен в нагорье Ахаггар, примерно в 1900 км от столицы страны — города Алжира, на высоте 1320 метров над уровнем моря. Выделен в отдельный муниципалитет. Главный город алжирских туарегов. Население города, по данным на 2008 год, составляет 92 635 человек; по данным на 1998 год оно насчитывало 72 741 человек.

Таманрассет был основан в 1908 году как военный пост для охраны транссахарских торговых путей. До обретения независимости Алжира город назывался Форт-Лаперри́н ().

Таманрассет расположен в оазисе, где несмотря на сложный климат выращиваются цитрусовые, абрикосы, финики, миндаль, злаковые, кукуруза и фиги (инжир).

Основное население города — туареги. Неповторимость их домов из красного кирпича и округи делают Таманрассет популярным для туристов в прохладные месяцы. Гости города также посещают музей Хоггара, который предлагает множество выставок, рассказывающих о жизни туарегов и их культуре.

Город обслуживается аэропортом Таманрассет, также через него проходит Транссахарское шоссе.

Климат

Примечания 

Города Алжира